Otmar est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Otmar est un prénom masculin, d'étymologie germanique : odo, « richesse » et maro, « célèbre » ; 
fêté le 16 novembre.

Otmar peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien
 Otmar († 759), abbé de Saint-Gall en Suisse, soignait les lépreux ; fêté le 16 novembre.

Personnalités portant ce prénom
 Otmar Hasler (° - ), homme politique liechtensteinois, chef du gouvernement de 2001 à 2009.
 Otmar von Verschuer (°1896 - †1969) est un médecin allemand eugéniste qui a été l'un des théoriciens majeurs des politiques racistes du Troisième Reich pendant la période nazie.

Références